Loma Negra () — компания-производитель цемента Аргентины. Крупнейшая в стране по производству цемента, а также бетона, растворов, извести и других строительных материалов. Полное название компании — Loma Negra Companía Industrial Argentina S.A. Офис компании расположен в городе Буэнос-Айрес.

История 

В 1926 году близ эстансии «Сан-Хасинто» было открыто крупное месторождение известняка. Унаследовавший от отца-банкира эстансию Альфре́до Фортаба́т принял решение открыть на базе месторождения цементный завод в соседней деревушке Лома-Негра (к югу от Олаваррии) в Пампе. Название деревни было выбрано в качестве наименования новой компании. Цементный завод был построен в 1927 году, и к началу 1950-х этот и завод в соседнем Баркере производили 500 тысяч тонн цемента в год. Новые предприятия компании, построенные в 1960-х в андских городах Сан-Хуан и Сапала, вывели «Лома-Негра» в лидеры по производству цемента и бетона в Аргентине.

В 1976 году скончался основатель компании Альфредо Фортабат. Основным акционером, президентом и председателем Loma Negra стала его супруга Мария Амалия Лакросе де Фортабат. В 1980-х компания открыла в Катамарке свой первый завод по производству портландцемента.

К концу 1990-х мощности 5 заводов Loma Negra в Баркере, Сан-Хуане, Сапале, Катамарке и Олаваррии составляли 51 % от общего производства Аргентины.

В 2005 году Амалия Лакросе де Фортабат продала Loma Negra чуть более чем за 1 миллиард долларов бразильскому конгломерату Camargo Corrêa. Компания была продана вместе с дочерними компаниями, в том числе и железная дорога Ferrosur Roca.

Деятельность 
Loma Negra — крупнейший в Аргентине производитель цемента с долей рынка в 52,4 % (2007). Установленная мощность 11 заводов компании в 2007 году составляла 9,95 млн тонн в год. Ценные бумаги Loma Negra находятся в листинге Нью-Йоркской фондовой биржи. Ныне компании принадлежит полтора десятка заводов по производству цемента и бетона, склады и прочие производства и вспомогательные предприятия.

Цементные заводы:
 Баркер
 Катамарка
 Сан-Хуан
 Сапала
 Рамальо
 Сьеррас-Байяс
 Олаваррия
 LomaSer
 L’ Amalí

Продукция 

Марки выпускаемого цемента:
 Портландцемент CPC40
 Портландцемент CPC30
 Портландцемент Сан-Мартин
 Портландцемент CPN40
 Портландцемент CPN30
 Портландцемент CPN50 (ARI)
 Портландцемент CPN40 (ARS)
 Пуццолановый цемент CPP40 (ARS, RRAA)
 Пуццолановый цемент CPP30 (ARS, BCH, RRAA)

Примечания 

Цементные компании
Компании Аргентины
InterCement